Ро́берт Я́ковлевич Э́ргардт (28 мая 1874—10 января 1941) — предприниматель, член III Государственной думы от города Риги.

Биография 
Лютеранин. Купец 1-й гильдии, потомственный почетный гражданин.

Учился в Рижском (до 1892) и Дрезденском политехнических институтах, затем в университетах Мюнхена, Берлина и Тюбингена. В 1897 году был удостоен звания доктора государственных наук за диссертацию «О русском промысловом налоге».

В дальнейшем посвятил себя коммерческой деятельности. Служил в частной банкирской конторе в Риге и в санкт-петербургском отделении Русско-Китайского банка. Один год был директором машиностроительного завода «Атлас», а с 1901 года состоял совладельцем торгового дома «Р. Джон Гафферберг» в Риге. Избирался гласным Рижской городской думы. Состоял товарищем председателя Балтийской конституционной партии.

16 декабря 1907 года на дополнительных выборах от 1-го съезда городских избирателей Риги был избран в Государственную думу на место скончавшегося Э. Ф. Морица. Входил во фракцию октябристов. Состоял секретарем комиссии по исполнению государственной росписи доходов и расходов, а также бюджетной комиссии, членом комиссий: финансовой и по рабочему вопросу.

После Февральской революции приветствовал Государственную думу и Временное правительство телеграммой из Воронежа. В 1919—1920 годах служил в министерстве финансов Латвийской республики.

В 1939 году он отказался от латвийского гражданства и вернулся в Германию. Умер 10 января 1941 года в Берлине. Похоронен на православном кладбище в Тегеле.

Источники 
 3-й созыв Государственной Думы: портреты, биографии, автографы. — Санкт-Петербург: издание Н. Н. Ольшанского, 1910.
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — М.: РОССПЭН, 2008.

Примечания 

Выпускники Тюбингенского университета
Предприниматели Российской империи
Члены Государственной думы Российской империи III созыва
Похороненные на кладбище Тегель